Абсолютизм — форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі.
 Абсолютизм — філософський погляд, згідно з яким цінності мають абсолютний характер; протилежність релятивізму.